Габрич — фамилия. Известные носители:
 Габрич, Борис (род. 1983) — сербский хоккеист.
 Габрич, Драго (род. 1986) — хорватский футболист, сын Тончи Габрича.
 Габрич, Йосип (род. 1930) — хорватский спортсмен и политик, бронзовый медалист чемпионата мира по настольному теннису 1951 года в составе сборной Югославии.
 Габрич, Стипо (род. 1958) — хорватский политик, депутат 6-го созыва Парламента Хорватии, градоначальник Метковича.
 Габрич, Тончи (род. 1961) — хорватский футболист.
 Габрич, Янез — словенский музыкант, ударник группы Laibach.